Pamponerus är ett släkte av tvåvingar. Pamponerus ingår i familjen rovflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rovflugor
Pamponerus